El Ancón kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Ancón, Guanajuato, San Felipe, 
 El Ancón, Guerrero, 
 El Ancón, San Luis Potosí, 
 El Ancón, Durango, San Dimas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar